Vivaldi může být:
 Antonio Vivaldi, hudební skladatel (1678-1741)
 Vivaldi (kráter), kráter na Merkuru
 Vivaldi (webový prohlížeč)